Kepplinger ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Kepplinger (* 1952), österreichische Soziologin und Historikerin
 Hans Mathias Kepplinger (* 1943), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Hermann Kepplinger (* 1951), österreichischer Politiker (SPÖ)

 Rainer Kepplinger (* 1997), österreichischer Radrennfahrer und Ruderer